Васильєв Олександр Андрійович (1951 р. н.) — український політик, кандидат економічних наук, член фракції Партії регіонів ВР України.
 Васильєв Олександр Андрійович (1994 р. н.) — український футболіст.

Див. також 
 Васильєв

Сторінки зі списками однофамільців-тезок